A 7ª edição da Vuelta decorreu entre 12 de Maio a 5 de Junho de 1947, A corrida foi composta por 24 etapas, num total de mais de 3893 km, com uma média de 29,392 km/h. A corrida começou e terminou em Madrid.

Etapas

Classificações 

1947
1947 no ciclismo
Desporto na Espanha em 1947